Jan Hendriksen (voetballer) – oud-voetballer van De Graafschap
 Jan Hendriksen (voetballer, 1951) – oud-voetballer van PEC Zwolle en sc Heerenveen